Liste der Baudenkmäler in Langheim steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Großlangheim
 Liste der Baudenkmäler in Kleinlangheim